Chorley – miasto w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Chorley (borough) – dystrykt hrabstwa Lancashire (Anglia)
 Chorley (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Chorley
 Chorley – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Chorley – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Chorley (Wilmslow West and Chorley) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Chorley (Wrenbury) – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)